Kreole steht für:

 der Kreole, ein Angehöriger der Kreolen (weiblich: die Kreolin)
 die Kreole, großer Ohrring, siehe Kreole (Schmuck)

Siehe auch:

 das Kreol (Kreolsprache)
 Creole